Lví král může být:

 Lví král (film, 1994) – americký animovaný film z roku 1994
 Lví král 2: Simbův příběh – americký animovaný film z roku 1998
 Lví král 3: Hakuna Matata – americký animovaný film z roku 2004
 Lví král (film, 2019) – americký fotorealisticky CGI film z roku 2019, remake prvního filmu
 Lví král (muzikál) – divadelní muzikál na motivy filmu